Список наград американской кантри и поп-певицы и актрисы Тейлор Свифт () включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её музыкальной карьеры в 2008 году.
За это время она стала обладательницей более ста премий, в том числе десяти «Грэмми», 32 «American Music Awards», 23 «Billboard Music Awards», 11 «MTV Video Music Awards», 12 Country Music Association Awards, 8 Academy of Country Music Awards, 13 People's Choice Awards, 1 Эмми, 1 Brit Awards и 26 Teen Choice Awards. В июне 2011 года Тейлор Свифт и Кэрри Андервуд стали единственными двумя представителями жанра кантри, вошедшими в список «Королевы Поп-музыки» («Queens of Pop») журнала Rolling Stone, с 40 млн копий альбомов (около 30 в США) и 130 млн синглов во всём мире.

Награды

Мировые рекорды

Guinness World Records 
По состоянию на 2022 год Свифт побила 58 рекордов «Guinness World Records», из которых пять раз она побила свой собственный рекорд или восстановила его, а 48 остаются непобитыми. Guinness World Records ежегодно публикуются в соответствующей книге рекордов.

Почётные степени

Примечания

Комментарии

Источники 

Тейлор Свифт
Свифт, Тейлор